

Geografia
 Barranco de Loba – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Bolívar
 Barranco Minas – distretto dipartimentale della Colombia facente parte del dipartimento di Guainía
 Distretto di Barranco – distretto del Perù nel dipartimento di Lima
 Barranco de Guayadeque – canyon dell'isola di Gran Canaria, Spagna

Persone
 Basilio Nieto Barranco, noto come Basilio Nieto (1916-2007) – calciatore spagnolo
 Candiano Barranco (1929 – ...) – calciatore italiano
 Juan Barranco Gallardo (1947) – politico spagnolo